Ганс ам Энде (; 31 декабря 1864, Трир — 9 июля 1918, Штеттин) — немецкий художник—импрессионист, один из основателей Ворпсведской колонии художников.

Жизнь и творчество 
Родился в семье священника; детство прошло в Трире. В 1872 семья переехала под Наумбург, куда отец получил новое назначение.

Художественное образование получил в мюнхенской Академии изящных искусств, под руководством профессора Вильгельма фон Дица. В Академии встретил своего товарища, живописца Фрица Макензена, с которым вместе проходил военную службу. Затем учился в Государственной академии изящных искусств Карлсруэ, у Фердинанда Келлера.

После некоторых размышлений согласился поехать вместе с Ф. Макензеном в Ворпсведе, где тот с группой других живописцев, в уединении от шумной цивилизации, собирался посвятить своё время созданию пейзажей полных очарования местных пустошей и болот. Эта работа в Ворпсведе также выражала протест одарённой молодёжи против засилия академизма в немецкой живописи конца XIX века и обезличивающей цивилизации Большого Города.

В 1888 году, после смерти отца, Ганс ам Энде поселился в Ворпсведе и, наряду с Ф. Макензеном, Фрицем Овербеком и Отто Модерзоном, стал одним из основателей в этом местечке колонии художников. В 1894 году к ним присоединился Генрих Фогелер, ставший соседом Ганса ам Энде. В 1895 году ворпсведские художники устроили выставку своих работ в бременской Галерее искусств, затем — в том же году — в мюнхенском Стеклянном дворце, после чего «ворпсведская группа» стала известна по всей Германии. Работы Г. ам Энде, включавшие в себя пейзажи, портреты, а также гравюры, в том числе и большого формата, были особо отмечены художественной критикой. Приехавший в 1900 году в Ворпсведе поэт Райнер Мария Рильке, подружившийся там со многими художниками, в 1903 году написал сочинение Worpswede, в котором рассказал о Г. ам Энде, Ф. Макензене, Г. Фогелере, О. Модерзоне и Ф. Овербеке.

С началом Первой мировой войны Г. ам Энде ушёл добровольцем на фронт, служил в 162-м Любекском пехотном полку; был награждён королевским прусским орденом Дома Гогенцоллернов. Ко времени его службы относятся многие сделанные им эскизы тушью. 10 апреля 1918 года был тяжело ранен в бою под бельгийским городком Месен и скончался от ран в штеттинском госпитале. Похоронен в Бремене.

В 1945 году его надгробный камень был перенесён на Ворпсведское кладбище и установлен у могилы жены, Магды Виллатцен, с которой художник жил в счастливом, хоть и бездетном браке.

В Бременском художественном музее хранится собрание полотен и графических работ Ганса ам Энде.

Галерея

Литература 
 Otto Dziobek: Geschichte des Infanterie-Regiments Lübeck (3. hanseatisches) Nr. 162; erste Auflage 1922
 Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke. Band 1-6, Band 5, Wiesbaden und Frankfurt a.M. 1955—1966
 Rainer Maria Rilke: Worpswede: Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler. Neuausgabe Insel, Frankfurt a. M.; 10. Aufl. 2007, ISBN 978-3-458-32711-0
 Sigrid Welte-Wortmann: Die ersten Maler in Worpswede, Worpsweder Verlag 1987, ISBN 3-922516-00-9

Примечания

Ссылки 

Художники Германии XIX века
Художники Германии XX века
Художники-импрессионисты Германии
Погибшие в Первую мировую войну
Похороненные в Бремене
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов